New Years Day ou New Year's Day podem referir-se a:
 New Years Day, banda de rock americana
 New Year's Day (canção de U2), lançada como single em 1983
 New Year's Day (canção de Taylor Swift), lançada como single em 2017

Desambiguação